Toponímia:
 Montmorency (municipi de la Val-d'Oise), a la regió d'Illa de França 
 Montmorency-Beaufort, municipi francès al departament de l'Aube (regió de Xampanya-Ardenes)
 Cantó de Montmorency, cantó francès al districte de Sarcelles (departament de Val-d'Oise) 
 Cascades de Montmorency, salt d'aigua format pel riu del mateix nom a cavall de la ciutat de Quebec i la municipalitat de Boischatel (Canadà) 
 Senyoria o Ducat de Montmorency, jurisdicció feudal de França
 Biografies:
 Filip van Montmorency-Nivelle, noble dels Països Baixos espanyols, executat per l'intolerància del govern espanyol
 Anne de Montmorency (Chantilly, 1493 -París, 1567), duc i par de França, Mariscal i Gran Mestre de França, Baró de Baux i conestable
 Miscel·lània:
 Casa de Montmorency, família de la noblesa francesa
 Batalla de Montmorency, enfrontament armat que va enfrontar a la Royal Navy del Regne de la Gran Bretanya i les forces terrestres de França